Richard Rodgers
Paul Rodgers
Nile Rodgers
Clodagh Rodgers
Brendan Rodgers
Bill Rodgers
Jimmy Rodgers
Dave Rodgers
Queen + Paul Rodgers
Elizabeth Rodgers

Desambiguação